Matt Doherty (1978-) est un acteur américain.
 Matt Doherty (1992-) est un footballeur irlandais.
 Matt Doherty est un entraîneur de basket-ball universitaire à l'Université méthodiste du Sud.